L'edizione 1973 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo fu Stein Karlsen (Hamarkameratene), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Viking Campione di Norvegia 1973.
 Frigg, Lyn e Fredrikstad retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1973
Campionato norvegese di calcio